Остербах (приток Гершпренца)
 Остербах (приток Бибера)
 Остербах (приток Эдера)
 Остербах (приток Фульды)